Попов Микола Миколайович — радянський партійний діяч та історик комуністичної партії.
 Попов Микола Миколайович — доктор медичних наук, професор